Дже́ссіка Кларк ():

 Джессіка Кларк (модель)
 Джессіка Кларк (футболістка)